En neuro-psychiatrie, moria désigne un comportement.
 Dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien, la Moria est l’une des principales cités du peuple des Nains.
 Dans le jeu Tales of Phantasia sur Super Nintendo, la grotte (ou galerie voire mines) de la Moria est l’endroit où se trouve l’invocation Maxwell, dans le passé, et la dernière arme du héros dans le futur.
 Dans le monde imaginaire de StarCraft (série de jeux vidéo de Blizzard Entertainment), Moria est une planète du secteur Koprulu.
 Dans l’univers du manga One Piece par Eiichirō Oda, Gecko Moria est un grand corsaire vivant sur Thriller Bark.
 En grec Moria est le nom de la folie (Erasme - Eloge de la folie)
 Moria est également un jeu développé sur PC en mode DOS. Moria est inspiré notamment du Seigneur des anneaux de Tolkien
 Mória est le nom d’un village de l’île grecque de Lesbos.
 Le camp de Mória est le nom du principal camp de réfugiés sur l'île de Lesbos et l'un des premiers Hotspot à avoir ouvert en Grèce .
 Blanche Moria (1859-1926), sculptrice française.
 Moria (jeu vidéo, 1976)

Voir aussi 

 Le mont Moriah est le mont où Abraham alla donner Isaac en sacrifice.
 Mont Moriah, montagne du Nevada.
 Moriah est une municipalité dans le comté d'Essex, dans l'État de New York aux États-Unis.